Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Marc, ou place Saint-Marc (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Marc, l'évangéliste. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Marc se trouve (ou se trouvait) sur la place ou dans la rue. La plus célèbre est la place Saint-Marc de Venise.

Toponyme 
On trouve une 'place Saint-Marc' entre autres en :

 Place Saint-Marc, à Zagreb, avec son église Saint-Marc.

 Place Saint-Marc, à Rouen

 Place Saint-Marc, à Florence.
 Place Saint-Marc, à Venise, dominée par l'impressionnante basilique Saint-Marc, avec également le campanile de Saint-Marc et le palais des Doges.

Dans les arts 
 Place Saint-Marc, tableau de Canaletto (1723).

Voir aussi 
 
 

Marc Place